

Дембсько — село в гміні Вольбуж Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Дембсько — село в гміні Козьмінек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Дембсько — село в гміні Веліхово Ґродзиського повіту Великопольського воєводства
 Дембсько — село в гміні Каліш-Поморський Дравського повіту Західнопоморського воєводства